Le « Derby della Madonnina » est une expression utilisée en Italie pour désigner l'un des plus grands derbys d'Italie, celui opposant les deux clubs de football milanais : le AC Milan et l'Inter. Les derbys entre les deux clubs milanais, sont toujours des matches de grande intensité, au cours desquels s'exacerbe la rivalité historique entre les deux clubs et leurs supporters. 

Ce match s'appelle aussi le Derby de Milan (Derby di Milano) ou le Derby milanais (Derby milanese), par parallélisme avec le derby de Turin (derby della Mole).

Historique 

Au départ, un Anglais, Alfred Edwards, fonde en 1899 le « Milan Cricket and Football club ». Mais en 1908, la fédération italienne décide d'interdire la présence de joueurs étrangers dans le championnat d'Italie, ce qui provoque des tiraillements au sein du club. En réaction, un groupe d'Italiens et de Suisses créent un autre club et l'appellent « Internazionale » (International). L'ancien club garde son titre en anglais mais ajoute quand même Associazione Calcio. 

La rivalité naît six mois plus tard quand arrive sur le terrain le premier derby milanais, perdu par l'Inter 2-1. Ce match s'appelle « Derby della Madonnina » par dévotion pour la petite Madone dorée qui se trouve sur le toit de la cathédrale de Milan.

Cette opposition se traduit au cours des années par une différence de culture et d'idéologie entre les deux clubs. Les classes populaires milanaises ont traditionnellement soutenu l’AC Milan : surnommés les « casciavìt », les tournevis, les milanisti par opposition, traitaient les supporters intéristes de « baüscia » (vantards, petits bourgeois), l'Inter étant historiquement un club aux soutiens plutôt aisés. De nos jours cependant, l'opposition socio-politique a perdu beaucoup de sa substance. L'identification du Milan comme club ouvrier de gauche et de l'Inter comme étant de la droite bourgeoise, semble n'avoir plus court, en particulier depuis l'acquisition du Milan par Silvio Berlusconi dans les années 1980, qui a considérablement modifié la sociologie de la tifoseria milaniste.

La rivalité avec l'Inter est perçue comme la plus importante pour les supporters du Milan. À l'inverse, les nerazzuri de l'Inter jouent contre la Juventus le derby d'Italie, match considéré comme le plus disputé du pays. Le derby de Milan demeure pourtant l'un des matchs les plus attendus chaque saison au niveau national.

Récapitulatif des confrontations 

Dernière mise à jour : .

Paolo Maldini est le joueur ayant disputé le plus grand nombre de derbys : 56 sur 25 saisons avec l’AC Milan.

Andriy Chevtchenko est le meilleur buteur du derby avec 14 réalisations en 19 matchs.

San Siro - Stade Giuseppe Meazza 

Le Stade Giuseppe Meazza, plus communément appelé le Stade San Siro, est un stade de football situé dans la ville italienne de Milan (Lombardie). L’enceinte est le lieu de résidence des deux clubs de la ville : l'Inter et l’AC Milan. Bien que le stade fut officiellement renommé en l'honneur de Giuseppe Meazza (un ancien joueur des deux équipes résidentes durant les années 1930 et 1940), il est toujours désigné par son ancienne appellation : Stadio San Siro. Grâce à des tribunes proches du terrain, une forte inclinaison des gradins et un large toit, l’enceinte bénéficie d’une atmosphère qui en fait l’un des stades les plus mythiques du monde du football.

Le stade a une capacité totale de  places.

Derby féminin

Histoire 
Le premier derby entre les sections féminines de l'AC Milan et de l'Inter se joue le  en huitièmes de finale de coupe d'Italie. L'AC Milan est alors en tête de la Serie A, tandis que l'Inter domine la Serie B. Le Milan ouvre le score dès la  par Daniela Sabatino qui devient donc la première buteuse de l'histoire de ce derby, avant de doubler la mise à la . Gloria Marinelli marque quant à elle le premier but pour l'Inter en réduisant l'écart à la , puis inscrit aussi un doublé express sept minutes plus tard. L'AC Milan, mené 3-2 à la pause, remporte finalement le premier derby de l'histoire 5-3 dans un match à rebondissements. L'Inter sera promu la saison suivante, et le premier derby en championnat a lieu le . La Slovène Dominika Čonč inscrit un doublé pour mener les Rossonere vers la victoire 3-1, alors que Gloria Marinelli avait réduit la marque pour l'Inter.

Le , Valentina Giacinti inscrit un quadruplé pour l'AC Milan, qui bat largement l'Inter 4-1.

Historique des confrontations

Statistiques 
Mise à jour le .

Références

Annexes

Liens externes 
 Histoire du Derby
    Derby Milan (Tout ce qui concerne le Milan et l'Inter)

Article connexe 
 Derby de Turin

Rivalités dans le football en Italie
Face-à-face de l'AC Milan
Face-à-face de l'Inter Milan